Hanif est dans l'islam un adjectif désignant celui qui suit le monothéisme pur d'Abraham.
 Hanif est une commune algérienne de la wilaya de Bouira.